Maria Sole – pseudonimo di Mara Vittoria Solinas, cantante e attrice italiana.
 Maria Sole Agnelli – politica italiana.
 Maria Sole Mansutti – attrice italiana.
 Maria Sole Tognazzi – regista italiana di cinema e videoclip.

Pagine correlate 
Maria Soledad Torres Acosta